Ornis steht für:

 die Vogelwelt einer Landschaft, siehe Avifauna.
 eine veraltete Bezeichnung für Musselin.